Gens Terència, gens romana plebea.
 Terència (esposa de Ciceró), esposa de Marc Tul·li Ciceró I.
 Terència o Terentil·la, esposa de Mecenàs.